Melias (armenisch Mleh) ist der Name folgender Männer:

 Mleh († 1175), Melias von Kleinarmenien
 Melias (Lykandos) († 934), Melias der Große, byzantinischer General armenischer Herkunft